Mohamed Bakar ist der Name folgender Personen:

* Mohamed Bakar (Fußballspieler) (1945–2020), malaysischer Fußballspieler
 Mohamed Bakar (Leichtathlet) (* 1973), komorischer Sprinter